Марлон Сантос да Силва Барбоза ( более известный, как Марлон ; ) — бразильский футболист, защитник донецкого «Шахтёра», выступающий на правах аренды за клуб «Монца».

Клубная карьера 
Марлон — воспитанник клуба «Флуминенсе». 22 мая 2014 года в матче против «Сан-Паулу» он дебютировал в бразильской Серии А.

Летом 2016 года игрока арендовала испанская «Барселона». 23 ноября в матче Лиги чемпионов против шотландского «Селтика» Марлон дебютировал за основной состав, заменив во втором тайме Жерара Пике. В начале 2017 года «Барселона» выкупила его трансфер за 2 миллиона евро. 14 мая в матче против «Лас-Пальмаса» Марлон дебютировал в Ла Лиге.

29 августа 2017 года Марлон перешёл во французскую «Ниццу» на правах 2-х годичной аренды с возможностью выкупа за 20 миллионов евро. При этом, «Барселона» оставила за собой право беспрепятственно вернуть игрока следующим летом. 9 сентября в матче против «Монако» он дебютировал в Лиге 1.

22 июня 2021 года подписал пятилетний контракт с донецким «Шахтёром».

5 августа 2022 года перешёл на правах аренды в итальянскую «Монцу». 7 августа дебютировал за клуб в матче Кубка Италии против «Фрозиноне».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Бразилии Марлон принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он принял участие в матчах против команд Чили, Колумбии, Парагвая, Аргентины и дважды Уругвая.

Летом того же года в составе Марлон занял второе место на молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он принял участие в матчах против команд Венгрии, Нигерии, Уругвая, Португалии, Сенегала и Сербии.

Достижения 
 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2016/17
«Шахтер» (Донецк)
 Обладатель Суперкубка Украины: 2021

 Сборная Бразилии (до 20 лет)
 Молодёжный чемпионат мира: 2015

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборные 

Итого: 12 матчей / 0 голов ; 8 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 Ogol profile
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Монца»